Аггёль (; с середины 60-х по 1999 год — поселок имени Владимира Ильича Ленина) — село в Аггёльском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название происходит от слов «аг» () и «гёль» (). Вероятно, название происходит от озера Джандари, на берегу которого располагается село.

История 
Село основано в начале 1950-х годов как поселок при животноводческом совхозе.

Согласно административному делению 1961 года поселок при Акстафинском овцесовхозе входил в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, а к 1977 году поселок имени В. И. Ленина входил в Садыхлинский сельский совет этого же района.

24 апреля 1990 года поселок передан в состав новообразованного Акстафинского района.

5 октября 1999 года посёлок имени Ленина был снят с учета.

21 мая 2004 года фактическому населенному пункту в Беюк-Кясикском административно-территориальном округе был присвоен статус села и дано имя Аггёль. Этим же указом село Аггёль получило свой муниципалитет и административно-территориальный округ.

География 
Аггёль расположен на берегу озера Джандари.

Село находится в 49 км от райцентра Акстафа и в 495 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Беюк-Кясик.

Вблизи села находится хребет Беюк-Кясик (высшая точка — 333,7 м). Село находится на высоте 300 метров над уровнем моря.

Население 
Население преимущественно занимается подсобным хозяйством.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагался животноводческое отделение Акстафинский животноводческий совхоз имени В. И. Ленина.

В селе расположены начальная школа и клуб.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района